Zkratka PCB může označovat:

 Polychlorované bifenyly – skupina perzistentních látek vznikajících chlorací bifenylů
 Process control block – datová struktura uvnitř jádra operačního systému
 Brazilská komunistická strana – 
 Panama City Beach – město na Floridě v USA
 Printed Circuit Board – deska plošných spojů, základní součást elektroniky

Zkratky